(993) Молтона () — астероид главного пояса астероидов, принадлежащий к спектральному классу S. Астероид был открыт 12 января 1923 года бельгийско-американским астрономом Жоржем ван Бисбруком в Йеркской обсерватории в Уильямс-Бэй и назван в честь американского астронома и математика Фореста Рея Молтона.

Орбита 
Астероид располагается во внешнем главном поясе на расстоянии 2,7-3,0 а. е. от Солнца. Его орбита имеет эксцентриситет 0,05 и наклон 2° относительно эклиптики. Эти параметры соответствует орбитам астероидов крупного семейства астероидов Корониды.

Физические характеристики 
Предполагается, что Моултона является типичным каменным астероидом спектрального класса S, как и большинство астероидов семейства Корониды.

На основании кривых блеска, полученных в 2014 году вычислен чётко определённый период вращения из 5.2712 ± 0,0007 часов с высокой амплитудой яркости 0,73 звёздной величины. Это говорит о возможной сильной втянутости астероида.

Отражающая способность астероида по данным исследований, проведённых инфракрасными спутниками IRAS, Akari и WISE, варьируется между 0,147 и 0,315.

Исходя из яркости и альбедо, рассчитано значение диаметра астероида, которое находится в диапазоне от 12,43 до 15,15 км в диаметре.

См. также 
 Список астероидов (901—1000)
 Классификации малых планет
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 

Астероиды Главного пояса
Астероиды, названные в честь людей
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Семейство Корониды
Астероиды, открытые Жоржем ван Бисбруком